Shadow DN11 — гоночный автомобиль Формулы-1, построенный командой Shadow для участия в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Shadow Формулы-1